Black City kan syfta på

 Black City (album av Division of Laura Lee) – album från 2002 av Laura Lee
 Black City (musikgrupp) – ett danskt rockband 
 Black City Breakdown (1985–1986) – ett samlingsalbum av L.A. Guns